Андрій Порохня — полковник Кальміуської паланки в 1753–1754 рр.
 Порохня Леонід Іванович (1960—2020) — російський сценарист, режисер, літератор, драматург, звукорежисер.
 Порохня Іван Євдокимович (1809—1895) — чорноморець, генерал-майор (1864)

Села:
 Порохня — Донецька область, Новоазовський район
 Порохня — Хмельницька область, Волочиський район

Примітки